Юлаево — названия населенных пунктов:

Казахстан 
 Юлаево — до 1993 г. название села Жолап Акжаикского района Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Юлаево — деревня в Салаватском районе Башкортостана.
 Юлаево — деревня в Мечетлинском районе Башкортостана.
 Юлаево — деревня в Суксунском районе Пермского края.